Viljandi est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Viljandi, une ville d'Estonie
 Viljandi, une commune d'Estonie
 Viljandi, un comté d'Estonie